Izumrla vrsta (oznaka EX) je stopnja ogroženosti določene vrste, v katero uvrščamo tiste, ki so bile na določenem območju v preteklosti preverjeno navzoče, danes pa jih na tem območju ne najdemo več, ker so zaradi slabih življenjskih pogojev izumrle ali pa so bile iztrebljene.

Viri 
 Uradni list Republike Slovenije, št. 82, torek 24. september 2002

Glej tudi 
 domnevno izumrla vrsta
 prizadeta vrsta
 ranljiva vrsta
 redka vrsta
 vrsta zunaj nevarnosti
 neopredeljena vrsta
 premalo znana vrsta

Varstvo narave
 
Ogrožene vrste
Ohranitveno stanje vrst po Rdečem seznamu IUCN